Golfclub Dirkshorn is een golfclub in de provincie Noord-Holland. Golfbaan Dirkshorn ligt tussen Alkmaar en Schagen.

De baan is aangelegd door golfbaanarchitect Alan Rijks. Hij is sinds het voorjaar bespeelbaar en heeft al de A-status van de Nederlandse Golf Federatie gekregen. Ook is in 2010 de erkenning Committed to Green aangevraagd.

Ondertussen hebben de leden voorjaar 2010 niet stil gezeten, want in de competitie is Heren I gepromoveerd naar de 2de klasse door Golf Club Wijchen met 16-2 te verslaan. Het Dames Senioren I team won alle vijf wedstrijden in hun competitiepoule en werd kampioen. In 2011 spelen ze in een hogere klasse.

Het clubhuis
Architect Jan Kramer ontwierp het clubhuis in de vorm van een stolp, in de stijl van veel boerderijen in de omgeving. Het clubhuis staat ook op een terp. Leilinden staan langs de zuidgevel om koelte te geven. Het werd op 1 december 2009 in gebruik genomen maar pas op 7 april 2010, tegelijk met de baan, officieel geopend in aanwezigheid van de burgemeester van Harenkarspel, Schagen en Langedijk. 
Het clubhuis is een pilotproject van Philips. Er zijn geen knoppen in het gebouw, alles werkt met touchscreens en sensoren. De dimbare ledverlichting kan met kleur de stemming bepalen.

Toernooien
 Eind mei 2010 werd het eerste Harenkarspel Open gehouden. De opbrengst van het toernooi gaat deels naar een goed doel en deels naar de jeugdcommissie. Aan deze eerste editie deden 30 leden en 12 niet-leden mee. In 2011 waren er 45 deelnemers. In 2012 vond het Open plaats op 19 mei plaats.
 Op 2 juli 2011 werd de derde wedstrijd van de Van Lanschot Jeugdtour op Dirkshorn gespeeld. Dit toernooi was voor jongens met max. handicap 7 en meisjes met max. handicap 12. Winnaar was Michael Kraaij met een ronde van 67 (-5), hetgeen een nieuw baanrecord was. Bij de meisjes won Karin Jansen met 77.

Externe links
 Officiële website

Dirkshorn
Sport in Schagen
Dirkshorn
Bouwwerk in Schagen